Måsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsskär (Vårdö, Åland),  (16 ha)
 Måsskär (Brändö, Åland),  (3 ha)
 Måsskär, Raseborg, Nyland,  (1 ha)
 Måsskär, Borgå, Nyland,  (2 ha)

Se även
Måsskäret
Måsskären
Stora Måsskär
Lilla Måsskär
Västra Måsskär
Östra Måsskär
Långa Måsskär
Höga Måsskär
Släta Måsskär
Flada-Måsskär

Robotskapade Finlandförgreningar